Jambesari (Giri)
 Jambesari (Jambesari Darus Sholah)
 Jambesari (Sumber Baru)
 Jambesari (Poncokusumo)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing